Колтер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Колтер, Джон (1774—1812) — один из первых маунтинменов на Диком Западе США, участник экспедиции Льюиса и Кларка.
 Колтер, Майк (род. 1976) — американский актёр.

Псевдонимы
 Джесси Колтер (настоящее имя Miriam Johnson; род. 1943) — американская певица в стиле кантри.
 Зеб Колтер (настоящее имя Уэйн Морис Киоун; род. 1949) — американский профессиональный менеджер в сфере рестлинга, писатель, продюсер и в прошлом рестлер.

См. также 
 Коултер